Заложник может означать:
 Заложник — человек, захваченный с целью заставить кого-либо (родственников заложника, представителей власти или тому подобное) совершить определённые действия или воздержаться от совершения определённых действий ради освобождения заложника, недопущения его убийства или нанесения серьёзного вреда его здоровью.
 Заложник (фильм, 1983) — фильм Юнуса Юсупова.
 Заложник (фильм, 2002) () — фильм Джона Ву.
 Заложник (фильм, 2005, Россия) — фильм Александра Борисоглебского и Валерия Хомякова.
 Заложник (фильм, 2005) () — фильм Флорана Эмилио Сири.

См. также 
 Заложница (значения)
 Заложники (фильм)